Day One steht für:

 Day One (Band), britische Band
 Day One, Originaltitel von Die Bombe (1989), US-amerikanischer Film von Joseph Sargent 
 Day One, Alternativtitel von To Write Love on Her Arms (Film), US-amerikanischer Film von Nathan Frankowski (2012) 
 Day One (2015), US-amerikanischer Kurzfilm von Henry Hughes
 Day One (Nachrichtensendung), US-amerikanische Nachrichtensendung (1993 bis 1995)